Aria peut désigner :

Nom commun 
 Aria, terme de musique classique.

Sigle 

ARIA est un acronyme pour :
 Accessible Rich Internet Applications, spécification technique du W3C.
 Analyse, Recherche et Information sur les Accidents est une base de données tenue à jour par les équipes du BARPI, au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère du développement durable. Elle permet l'enregistrement des informations et du retour d'expérience en matière d'accidents technologiques.
 Australian Recording Industry Association, association qui défend les intérêts de l'industrie du disque en Australie.
 ARIA Charts, principaux charts australiens ;
 ARIA Music Awards, série de soirées récompensant l'industrie musicale australienne.

Toponyme 

 Aria, commune de la province de Navarre en Espagne.

Patronyme 

 Savenaca Aria (1964-2020), joueur de rugby à XV international fidjien ;
 Fatemah Motamed-Aria (1961-), actrice iranienne.

Titres 

 Aria, série de bande dessinée de Michel Weyland ;
 Aria, manga de Kozue Amano ;
 Aria, comics édité par Image Comics ;
 Aria, magazine de publication de manga shōjo ;
 Aria, titre original de Un sketch, film à sketches britannique en 1987.

Produits et entreprises 
 Aria, gestionnaire libre de téléchargement pour Unix ;
 Aria, compagnie aérienne ;
 Aria, fabricant japonais d'instruments de musique ;
 Aria Resort & Casino, hôtel-casino de Las Vegas.

Divers 
 Aria, genre de Rosaceae
 Aria, groupe de heavy metal russe ;
 Aria, dans la mythologie grecque, amante d'Apollon de qui elle eut Milétos.

Voir aussi 
 Arria

Acronyme